George Campbell (politicus) (1769-1848), Amerikaans politicus
 George Campbell (hertog) (1823-1900), Brits 8e Hertog van Argyll
 George Campbell (lacrossespeler) (1878-1972), Canadees lacrossespeler
 George Campbell (componist)